La Coppa dei Campioni 1979-1980 è stata la 25ª edizione del massimo torneo calcistico europeo per squadre di club maggiori maschili.

Per la seconda volta consecutiva, la competizione è stata vinta dal Nottingham Forest, che sconfisse in finale (disputata allo Stadio Santiago Bernabéu di Madrid) i tedeschi occidentali dell', diventando l’unico club con più titoli continentali che nazionali.

Vincendo la manifestazione gli inglesi ebbero accesso alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale.

Formula

Compagini ammesse
Tutte le squadre eleggibili, 33, entrarono nella manifestazione.

Formula
La formula del torneo fu sempre la classica: dopo un turno preliminare che in quell'occasione vide affrontarsi le squadre campioni di Irlanda e dell'Irlanda del Nord, le squadre si affrontano in incontri ad eliminazione diretta e con la formula di andata e ritorno. La finale fu disputata a Madrid in gara unica.

Date

Squadre partecipanti

 Partizan Tirana
 
 
 Levski Sofia
 Dukla Praga
 
 Vejle
 HJK Helsinki
 Strasburgo
 
 Dinamo Berlino

 
 Liverpool
 Nottingham Forest
 Dundalk
 Linfield
 Valur
 
 Hajduk Split
 Red Boys Differdange
 Hibernian
 IK Start

 
 Ruch Chorzów
 
 Argeș Pitești
 Celtic
 
 Öster
 
 Trabzonspor
 Újpest

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 

Formazioni:

Classifica marcatoriEuropean Champions' Cup 1979-80 - Details su rsssf.com

Note

Voci correlate
Coppe europee
Competizioni UEFA per club
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Coppa UEFA 1979-1980
Coppa delle Coppe 1979-1980
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale 1980
Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa dei Campioni
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980